Закариас Сигнеус старший (1733—1809) — лютеранский епископ Порво (:fi:Zacharias Cygnaeus)
 Закариас Сигнеус младший (1763—1833) — сын З.Сигнеуса старшего, лютеранский епископ Порво, затем первый лютеранский епископ Санкт-Петербурга.